Roronoa Zoro (ロロノア・ ゾロ, llamado «Rolonoa Zoro» en algunas traducciones, y «Zorro Ronoa» en la versión del anime de España), también conocido como "El Cazador de Piratas Roronoa Zoro", es uno de los personajes principales del manga One Piece.

Fue el primer miembro en unirse a Luffy como tripulante, convirtiéndose en el combatiente de la tripulación, y uno de sus dos espadachines, siendo el otro Brook. Es catalogado como miembro del "Trío Monstruoso", ya que es uno de los tres luchadores más fuertes en la tripulación junto con Luffy y Sanji, siendo por ello este último y Zoro vistos como la mano derecha de Luffy.

Es famoso por ser un diestro de la espada, siendo usuario del estilo Santōryū, también por su mal sentido de orientación que lo lleva a estar perdiéndose constantemente y por su fuerza sobrehumana. Su sueño es convertirse en el mejor espadachín del mundo.

Zoro fue catalogado como uno de los once piratas novatos a los que se refierían como "Los Once Supernovas" a su llegada al Archipiélago Sabaody con recompensas superiores a 100.000.000, en la décima posición con una recompensa de 120.000.000 sobre su cabeza, y junto con ellos, tras el salto temporal es uno de los piratas conocidos como "La Peor Generación". Durante mucho tiempo tuvo la segunda recompensa más alta de la tripulación, hasta después de los acontecimientos de Totto Land, siendo superado por Sanji y Jinbē, quedando como el cuarto tripulante con la recompensa más alta, hasta que después de los eventos en el País de Wano volvió a ser el segundo, obteniendo su recompensa actual de 1.111.000.000.

Apariencia 
Zoro generalmente viste una camisa blanca, pantalones verde oscuro, aunque son tan oscuros que solo se ve la silueta verde, botas del mismo color y usa un haramaki (faja), armadura tradicional de los samurái, aunque el suyo no es del diseño original: lo suele usar solo para aguantar sus espadas. Su recompensa actual es de 1.101 millones de berries.

Usa una bandana verde oscuro (como los pantalones y las botas), la cual lleva atada en su brazo izquierdo, y cuando lucha se la ata sobre su cabeza convirtiéndose en una imagen más demoníaca, gracias a la cual muchos piratas y cazarrecompensas le temían y creían que era un auténtico demonio. Al igual que Luffy, suele cambiar su vestuario en alguna situación o lugar que así lo necesite. Es el cuarto más alto de la tripulación, midiendo en concreto 1'81cm. Tiene una mirada muy seria y lleva en su oreja izquierda tres pendientes dorados. Su cabello es verde, lo que ha suscitado que Sanji lo llame "Marimo" (un alga redonda y verde). Esto último ha generado diversas y muy divertidas situaciones en las que incluso él se ha confundido. Tiene una cicatriz en el pecho hecha por Mihawk en su duelo contra él. También tiene dos cicatrices en las piernas de cuando Nami, Vivi y él fueron capturados por Mr.3, intento cortarlas con su Katana, durante la saga de Little Garden.

Después del salto de dos años, Zoro tiene una nueva cicatriz corriendo por su ojo izquierdo (aunque en su primera aparición en la portada del capítulo 598, la cicatriz se colocó incorrectamente en su ojo derecho), y se insinuó en el capítulo 599 que pueden haber perdido su ojo durante su entrenamiento con Mihawk, sin embargo, en la portada del capítulo 600, tiene su ojo izquierdo abierto. Su cuello aparece mucho más grueso y más musculoso. Zoro ahora lleva un abrigo largo, abierto de color verde oscuro, cerrado en su cintura por una faja roja, en la que sus espadas están metidas, y su pañuelo negro esta atado alrededor de la manga izquierda. Él no tiene ninguna camisa debajo, y su haramaki verde es visible bajo el abrigo. También hay una cruz en la espada que está sosteniendo. Es posible que haya modificado su espada durante su entrenamiento. Nació el 11 de noviembre.

Personalidad 
Zoro, también llamado "el cazador de piratas", es un espadachín experto en el Santōryū (estilo de tres espadas). Usa tres espadas, llevando una en cada mano y otra en la boca. Es valiente, fuerte y siempre cumple su palabra, aunque también bastante temperamental. Su sueño es llegar a ser el mejor espadachín del mundo.

Es de carácter reservado, aunque muy a menudo actúa de manera cómica. También tiene un pésimo sentido de la orientación, al grado de perderse incluso en caminos rectos o cuando alguien lo está guiando. Cuando él y el resto de la tripulación se encuentra navegando, Zoro está durmiendo o entrenando. Él y Sanji poseen una gran rivalidad, se pelean (verbal y físicamente) por asuntos sin importancia y muy a menudo, en situaciones y/o momentos inoportunos, (casi siempre a causa de la frase "Yo me encargo de él"), aunque cuando cooperan (que pocas veces se da el caso) forman un gran equipo.

Tiene un fuerte sentido de la razón que lo convierte en el pilar de la tripulación cuando llegan a un punto en que la situación es seria o crítica (como cuando Usopp dejó la tripulación). A pesar de que esté o no de acuerdo, él siempre respaldará las decisiones de Luffy (al igual que Nico Robin), hablando solo para opinar cuando los otros no llegan a ver las reales implicaciones de la situación (como cuando se enfrentan a Aokiji).
Su único trabajo aparente a bordo del Going Merry es usar su enorme fuerza para subir el ancla, aunque últimamente (y desde que el Thousand Sunny tiene un mecanismo para hacer eso) se le ha visto efectuar el papel de vigía.

Zoro también puede ser muy vigoroso y no cederá cuando está determinado a lograr una meta o derrotar un enemigo. Cuando Zoro tiene la intención de pelear seriamente, normalmente se pone su bandana verde oscura (que usualmente tiene amarrada sobre su brazo izquierdo) en la cabeza.

Durante el viaje en un principio, Zoro le aclaró a Luffy que simplemente se unía a él para cumplir su sueño, sin embargo, lentamente, ha comenzado a cambiar su manera de pensar llegando incluso (en su pelea contra Kuma) a decir que "Luffy debe ser el hombre que se convertirá en el Rey de los Piratas", lo cual podría interpretarse como una meta añadida a sí mismo. A lo largo de la serie ha demostrado ser el más leal a Luffy, incluso lo ha llamado "Rey Pirata" tras su derrota a manos de Mihawk y en el duelo contra Kuma. En una ocasión, Zoro casi abandonó su sueño en un intento por convencer a Kuma de no matar a Luffy y a su tripulación, probando así su lealtad y el apego que se ha formado entre todos.

Relaciones

Tripulación 
Zoro, al igual que Nami, se enoja en ocasiones a causa del despistado liderazgo de Luffy, aun así, Zoro confía en él completamente ya que este es muy valiente, siendo siempre leal a su capitán. Le gusta competir y discutir con Sanji incluso en las más inapropiadas ocasiones o en momentos sin importancia, sin embargo, cuando los dos trabajan juntos contra un enemigo común, son extremadamente fuertes e incluso casi imparables, y en varias batallas han llegado a mostrar un respeto mutuo como compañeros. Usopp y Tony Tony Chopper están siempre impresionados con su fuerza monstruosa y con su actitud de chico malo. Debido a su naturaleza simple y directa, Zoro es frecuentemente explotado por Nami, particularmente en asuntos financieros. Al inicio, no confiaban en Nami, y suele sospechar que ella sería capaz de "traicionar" a la tripulación otra vez, pero poco a poco dejaba atrás ese pensamiento. Al principio desconfía de Robin, pero con el paso del tiempo la acepta y está dispuesto a protegerla. La relación que tiene con Franky y Brook no es tan cercana pero como son compañeros de tripulación se tienen aprecio y trabajan en equipo, en alguna ocasión luchando junto a Brook como espadachines.

Amigos 
Es gran amigo de Luffy, pero antes de conocer a este tuvo una breve relación con dos cazarrecompensas, Johnny y Yosaku. Ambos consideraban a Zoro como su líder y hermano, pero con el tiempo tomaron caminos separados. Zoro mantiene su voto de amistad hacia Kuina, quien fue su mejor amiga y rival en la infancia hasta que falleció.

Enemigos 
A diferencia de Luffy, a Zoro le resulta difícil confiar en personas extrañas y es muy cauteloso cuando trata con ciertas personas (como la primera vez que Robin llegó a la tripulación o cuando vio por primera vez a Brook).

Zoro tiene una relación un tanto rara con la capitana Tashigi. Él la conoció en Loguetown, donde ella le ayudó a buscar una nueva katana. Zoro la derrotó cuando ella se dio cuenta de que él era un pirata. Tashigi, después de ser derrotada, se enfadó con Zoro por no haber querido matarla. Por eso Tashigi le dice que se volverá mucho más fuerte para poder derrotarlo. Zoro se ha rehusado a pelear con ella de nuevo debido a su extraordinario parecido con su amiga Kuina. De hecho, cuando la ha vuelto a ver, ha corrido asegurando que ella es la única persona contra la que no puede pelear.

Durante su viaje, Zoro ha hecho también muchos rivales, mayoritariamente espadachines, como Dracule Mihawk (aunque su rivalidad cambió a un vínculo más cercano debido a que Mihawk lo entrenó durante el salto temporal y le considera alguien que merece el cargo que él ostenta), Mr. 1, o Kaku.

Habilidades 
Normalmente, Zoro se enfrenta a los espadachines de los grupos contrincantess cuando los miembros de la tripulación entran en conflicto uno con uno.

Zoro es un experto espadachín; capaz de usar estilos de 1, 2 , 3 y 9 espadas en una amplia variedad de estilos de ataque, aunque es más talentoso en un combate largo en el Santōryū (estilo de 3 espadas). Aunque muchas veces se ha visto que su ataque más poderoso lo realiza con una sola espada, reservando el estilo de 2 espadas para ciertos ataques especiales.

Zoro usa siempre la espada de Kuina colocándosela en la boca, lo cual puede resultar un tanto peligroso (hasta que consiguió su tercera espada tras Enies Lobby tuvo que usarla con una mano).

Aparte de su excelente habilidad con el manejo de la espada, Zoro posee una fuerza descomunal (siendo capaz de levantar y lanzar un edificio),debido al intenso entrenamiento al que se sometió y que continúa durante el viaje; por lo que se encuentra dentro de los 3 principales luchadores dentro de la tripulación (junto con Luffy y Sanji). También ha mostrado poder realizar técnicas de espada con solo sus brazos (Mutōryū).

Zoro también a demostrado ser un gran peleador cuerpo a cuerpo, y es totalmente capaz de usar sus manos para pelear,eso y combinado con su fuerza sobrehumana,en algunas ocasiónes Zoro a demostrado esta capacidad cuando no tiene sus espadas, fue capaz de derrotar a un monstruo de mar de un solo puñetazo en Skipiea, y fue capaz de dejar inconsciente a un guardia de Wapol de un solo puñetazo,sin embargo Zoro solo muestra su capacidad de lucha cuerpo a cuerpo cuando no tiene sus espadas. 

La resistencia de Zoro también ha demostrado ser formidable, llegando a vencer a enemigos que estaban en excelentes condiciones y poseían una gran fuerza (como Hatchan y Mr. 1), mientras él se encontraba agonizante y con grandes pérdidas de sangre. Parece ser el personaje con más resistencia de los Sombreros de Paja y al que más se le ha visto casi al borde de la muerte en numerosas ocasiones, ya que logró salir vivo del ataque de Kuma, que consistía en extraer todo el dolor de Luffy y pasárselo a él, por el que estuvo a punto de morir. Sin embargo, Zoro sobrevivió al ataque aún a pesar de las heridas que obtuvo después del combate contra los zombis de Thriller Bark.

Aunque es muy perceptivo durante las batallas (y fuera de ellas), su sentido de la orientación es extremadamente pobre, al punto de perderse en caminos rectos. Sin embargo, tiene otros sentidos bien desarrollados, e incluso es de los primeros miembros en darse cuenta cuándo un enemigo se está acercando. Pareciera como si estuviera tan atento en todas las cosas al mismo tiempo que no pone nada de atención en los caminos por donde transita, aunque se lo haya propuesto decididamente.

A diferencia de los demás miembros de la tripulación, Zoro no titubea ante la idea de usar la fuerza contra enemigos peligrosos.

Aliento de todo 
Zoro, además, durante la saga de Arabasta demostró tener una habilidad que aprendió de su primer maestro, el aliento de todas las cosas, pudiendo esquivar una pila de rocas que le caían encima solamente poniéndose donde sentía que no caerían. Esta habilidad, según su maestro, le permite cortar todo y nada al mismo tiempo. Después de intentar cortar a Mr. 1 con las tres espadas y fallar, Zoro recuerda las palabras de su maestro, toma una sola espada y logra cortar a Mr. 1, que era de acero, aun estando gravemente herido. Mr. 1 enseguida le dice "¿Qué sigue ahora,... tratar de cortar el diamante?" refiriéndose a que lo ha sorprendido al lograrlo cortar siendo su cuerpo de acero, y que lo único que le faltaría por poder cortar sería el diamante.

Kyūtoryū Ashura 

Durante su enfrentamiento con Kaku en Enies Lobby, Zoro mostró una habilidad que él mismo llamó Kyūtoryū Asura que se podría traducir como estilo de nueve espadas asura (deidad demoníaca propia del hinduismo). Esta técnica hace que Zoro muestre una "ilusión" corporal, produciendo que tuviese tres cabezas y nueve brazos, permitiéndole usar un estilo de nueve espadas (Kyūtoryū).

Esta técnica tiene dos ataques especiales hasta ahora mostrados: "Ashura - Ichi Bugin" que significa "Asura-Niebla de Plata". Fue el ataque final usado contra Kaku siendo derrotado finalmente. El otro ataque se llama "Ashura - Makyuusen" que significa "Asura - Los nueve destellos del demonio" que utilizó junto al Flambage Shot de Sanji y al Gomu Gomu no Gigant Rifle de Luffy para derrotar al Pacifista PX-4, el clon cyborg de Bartholomew Kuma.

Haki 

Después del Time Skip, Luffy le revela a Law que tanto Zoro como Sanji poseen la habilidad de usar Haki (al menos Bushoushoku) De tal forma que puede imbuir sus espadas con haki para poder cortar a los usuarios de la Fruta del Diablo.En el castillo del Rey Neptuno Luffy les preguntó a Zoro y a Sanji si sentían la presencia de un intruso que había entrado eso mostró que podían emplear el Kenbunshoku Haki (haki de la presencia), además de esto, en la pelea contra Monet; Zoro pudo leer los movimientos de su oponente confirmando que poseía el haki de la presencia aunque en la pelea no hace ataques relevantes con Busoushoku Haki (Haki de la armadura), logra hacerle un corte en la mejilla a pesar de ser una usuaria tipo logia, demostrando así que también cuenta con este tipo de Haki.

Cuando Zoro se enfrenta a Pica (Oficial Supremo de la Familia Donquixote) se ve claramente que puede utilizar el Haki de la presencia ya que al estar oculto Pica logra detectarlo.

Recientemente ha sido identificado como usuario de Haoshoku Haki por el Yonko Kaido, aunque el propio Zoro muestra desconocer que posee dicha habilidad, comprobando su uso cuando pelea contra king y hace uso de este haki para cubrir su espada en la pelea contra King ya que en este proceso desmaya a un grupo de subordinados de los piratas bestia.

Las tres espadas de Zoro

Espadas actuales 
 Wadō Ichimonji (el camino a la armonía): La espada que le regaló el padre de Kuina. Es la que tiene más valor sentimental, es una de las 21 Ō Wazamono (espadas de grado excelente). Su precio alcanzaría los 20 millones de berries.
 Sandai Kitetsu (Tercera Generación de Mata Demonios): Es una de las cincuenta Ryō Wazamono, y una "espada maldita", creada bajo el nombre de Kitetsu. Al igual que todas las espadas hechas bajo el nombre de Kitetsu o mata demonios, ésta se dice que está maldita, y se supone que traerá una muerte horrible a todos su propietarios. La Sandai Kitetsu tiene un borde afilado, por lo que es más fácil de utilizar para cortar. Zoro puede "sentir" la presencia de esta espada sin ni siquiera verla. Después de su adquisición en Loguetown, Zoro usa esta espada para el Santoryu.
 Enma (Diablo): Es una O Wazamono que fue una vez empuñada por Kozuki Oden junto con su otra espada, Ame no Habakiri. Después de la muerte de Oden, fue legada a su hija, Kozuki Hiyori, quien la cedió a Roronoa Zoro. Enma es una espada de una muy buena calidad, con Hiyori considerándola como un reemplazo digno para la Shusui. De acuerdo con Tenguyama Hitetsu, es capaz de cortar el fondo del infierno.

Espadas anteriores 
 Yubashiri (paso de nieve): Con una hoja de color azulado y un peso muy ligero, esta arma es una de las 50 Ryō Wazamono. La poseía el propietario de la tienda de espadas de Loguetown, pero se la regaló a Zoro al ver su habilidad en el arte de la espada. Su primer uso fue en la pelea contra Baroque Works en Whiskey Peak. Esta espada fue destruida mientras luchaban en Enies Lobby por el Capitán Shū, quién usó las habilidades de la Akuma no mi, Sabi-Sabi no Mi (Fruta Óxido-Óxido), para semidesintegrar la espada. Después de Thriller Bark, Zoro le hizo un funeral y la depositó en la tumba de los Piratas Rumbar, anteriores compañeros de Brook.
 Shūsui (clara agua otoñal): Espada perteneciente a Ryūma, un legendario espadachín famoso por haber llegado a matar a un dragón. Tras un duro combate en una de las torres de Thiller Bark, Ryūma es derrotado por Zoro y le entrega su espada. Su precio alcanzaría los 20 millones de berries pues, al igual que Wadō Ichimonji, pertenece a las 21 Ō Wazamono A diferencia de Yubashiri, su espada anterior, Shūsui es increíblemente pesada, haciéndola más poderosa pero al mismo tiempo más difícil de maniobrar. En Wano, Kozuki Hiyori se la cambió por la espada que perteneció a su padre, Enma.

Otras
 Desconocidas: Un par de espadas que nunca fueron nombradas. Eran las que Zoro utilizó desde el principio de la serie hasta que fueron destruidas por Mihawk.

 Espadas de Johnny y Yosaku: Al perder sus espadas con Mihawk, durante el duelo con Hatchan en Arlong Park, Zoro pide prestadas las espadas de sus dos ex-camaradas. También las usó en el pasado, cuando les salvó de un pirata.

 Brazos: En la segunda prueba del Davy Back Fight, el árbitro no le permitió usar armas a Zoro, por lo que para vencer a Pickles usó el Mutoryū (estilo sin espadas).

 Desconocida: Es una espada que Zoro encontró y usó después de que en Enies Lobby el Capitán Shū le oxidara la Yubashiri. Esta espada pudo pertenecer a un soldado de la marina.

Historia

Pasado 
Cuando Zoro era un niño de 11 entrenaba en un dojo, donde la única persona a quien no podía derrotar era a Kuina, una niña de 14 años e hija de Koshiro el maestro del dojo. Él y Kuina se hicieron la promesa de que alguno de ellos se convertiría en el mejor espadachín del mundo. Tristemente, Kuina falleció al día siguiente. Luego de eso Zoro le ruega a Koshiro que le diese la espada de Kuina, la Wadō Ichimonji, para convertirse en el mejor espadachín por sí mismo y por ella. Su maestro acepta, y a partir de este momento Zoro empieza a entrenar para aprender a usar el Santōryū (estilo de tres espadas).

Tras años de entrenamiento, Zoro se embarca al mar del East Blue para cumplir sus sueños. Con el paso del tiempo, se convirtió en un famoso cazarrecompensas.

Saga del East Blue 
Zoro fue hecho prisionero por Helmeppo en Shells Town, debido a que golpeó a su lob cuando la mascota estaba causando problemas en el pueblo. Tras ser salvado por Luffy, y se unió a él como el primer miembro de su tripulación.

Continuando con el viaje, llegan a Orange Town, dominada por Buggy el payaso, donde Zoro se enfrenta al jefe de personal de Buggy, Cabaji el acróbata, y reclutan a Nami como navegante. Posteriormente, en Villa Syrup, donde el Capitán Kuro del que se creía que fue capturado por la Marine planea atacar el pueblo durante la noche, Zoro se enfrenta a los dos subordinados de Kuro, Buchie y Cham, y tras su victoria contra la banda de Kuro consigen como recompensación el Going Merry como barco, y la inclusión Usopp a la banda.

Cuando hacen una parada en el restaurante flotante Baratie, donde conocen al cocinero Sanji, el Pirata Don Krieg invade el lugar. Sin embargo, la sorpresa se multiplica cuando Zoro y los demás se enteran de parte de Johnny y Yosaku (dos cazarrecompensas y amigos de Zoro) que Nami los traicionó y escapó con el Going Merry. Seguidamente, Zoro finalmente tiene oportunidad de probarse a sí mismo cuando su camino se cruza con el de Dracule Mihawk, conocido como "El mejor espadachín del mundo", quien estaba atacando la flota de Don Krieg. Aunque Zoro lucha contra él con toda su fuerza de voluntad, Mihawk le derrota con facilidad, además de destruir dos de sus espadas. Tras su derrota a manos de Mihawk, Zoro jura a Luffy que nunca más iba a perder una pelea, y posteriormente se marcha junto a Usopp, Johnny y Yosaku a perseguir a Nami.

En el hogar de Nami, dominado por los Piratas de Arlong, una tripulación formada por hombres-pez, Zoro se enfrenta a Hatchan, un hombre-pez pulpo que lucha con seis espadas. Tras dejar el lugar, la tripulación de Luffy se dirige a Loguetown, donde Zoro se topa con Tashigi, una Marine que le pone nervioso a causa de su gran parecido con su amiga de la infancia Kuina. En Loguetown, Zoro consigue dos espadas nuevas, y tras la huida del lugar, Tashigi intenta detenerle porque no consiente que un pirata tenga tres espadas de tan buena calidad, pero Zoro logra vencerla, y junto a sus compañeros se dirigen a Grand Line.

Saga de Arabasta 
Al entrar en Grand Line, la tripulación y el Going Merry son devorados por Laboon, una ballena gigantesca, y en el interior conocen a Crocus, cuidador de la ballena, quien tras salir del interior les informa sobre la navegación el Grand Line. En su primer destino en este nuevo mar, Whiskey Peak, resulta ser un pueblo entero de cazarrecompensas que trabajan para la organización Baroque Works, pero Zoro les derrota mientras sus compañeros duermen. Una de sus miembros resulta ser Nefertari Vivi, una princesa infiltrada en la organización, quien les pide a Luffy y sus amigos que la lleven a su país, Arabasta, para detener a Crocodile, líder de Baroque Works.

En su camino a Arabasta llegan a Little Garden, una isla prehistórica, donde Zoro y Sanji compiten por capturar la mayor presa posible. Durante su estancia allí, terminan en manos de los miembros de Baroque Works, casi terminando Zoro en convertirse en estatua de cera por las habilidades de uno de su miembros, Mr. 3. Tras vencerles y dejar la isla atrás, Nami cae enferma y deben buscar una isla cercana para encontrar un médico, llegando a la Isla de Drum, donde mientras Zoro se queda al cuidado del barco junto con Karoo, el pato mascota de Vivi, sus compañeros reclutan a Chopper como médico de la tripulación.

Una vez en Arabasta, la tripulación se topa con Ace, hermano de Luffy, además de con la dicisiónde Marines de Loguetown, y tras ser perseguidos por el Capitán Smoker caen en una trampa de Crocodile, siendo encerrados por él. Tras conseguir escapar, y después dirigirse a la capital, la tripulación se enfrenta a los oficiales de Baroque Works, luchando Zoro contra Mr. 1, quien convierte su cuerpo en cuchillas de acero, consiguiendo Zoro poder cortar el acero con sus espadas. Después de sus aventuras en Arabasta, a Zoro se le asignó una recompensa de 60 millones de berries.

Saga de la Isla del Cielo 
Tras que la arquóloga Nico Robin se uniera a la tripulación, esta les cuenta historias sobre una isla en el cielo. En Jaya, donde conocen a Mont Blacn Cricket, este les dice cómo llegar allí gracias a una corriente de agua que asciende hasta el cielo. En la isla del cielo, Skypiea, Zoro derrota a Ohm, uno de los sacerdotes de Enel, dirigente del lugar.

Saga de Water 7 
Una vez de vuelta en el océano, junto con su tripulación participó en el Davy Back Fight, una serie de juegos para piratas, en la que los Piratas de Sombrero de Paja se enfrentaron a los Piratas de Foxy, haciendo equipo con Sanji y derrotando en el juego de la segunda ronda al equipo formado por Hamburg, Pickles y Big Pan.

Después de ganar el Davy Back Fight, la tripulación se dirigió a Water 7, donde casi inmediatamente Robin desapareció mientras salía con Chopper a comprar libros. Durante ese mismo día, la tripulación supo la noticia de que el Going Merry no podría seguir adelante, así que Luffy decidió cambiar de barco. Este hecho consternó a Usopp (a quien habían robado 200 millones de berries en oro conseguido en Skypiea) quién decidió dejar la tripulación y enfrentarse a Luffy en un duelo en el que inevitablemente perderió.

Al día siguiente se sabe del intento de asesinato del alcalde Iceburg (también presidente de la compañía de carpinteros Galley-La) y que los Piratas de Sombrero de Paja son los principales sospechosos. Durante la noche, la tripulación consigue internarse dentro de las oficinas de Galley-La solo para conocer la oscura conspiración del grupo de asesinos del gobierno CP9, quienes además habían forzado a Robin a colaborar con ellos bajo la amenaza de atacar a los Sombrero de Paja. Luego de que la tripulación entera es derrotada por los agentes del CP9, deciden ir a buscar a Robin para liberarla de su destino con la ayuda de los trabajadores de Galley-La y la Franky Family, partiendo rumbo a la Isla Judicial llamada Enies Lobby a bordo del tren marítimo.

En el viaje, Zoro se enfrenta derrotar al capitán T-bone de los Marines en el tren en el que viaja el CP9. Tras conseguir llegar Enies Lobby y hasta la Torre de Justicia, Zoro encuentra rápidamente a Kaku, el segundo miembro más poderoso del CP9 e inician una feroz batalla que desemboca más tarde en una cómica e interesante situación cuando Kaku le muestra sus recién adquiridos poderes de Fruta del Diablo que le covierten en jirafa. Luego de una intensa batalla, Kaku lamentando su derrota le entrega la llave número 5 (que a la postre sería la llave que liberaría a Robin de sus esposas).

Una vez que Robin es liberada y todos huyen del lugar, Zoro pelea contra algunos Marines a quienes derrota fácilmente, hasta que se enfrenta al Capitán Shū, quien con sus poderes oxida y semi-desintegra la espada que Zoro consiguió en Loguetown, Yubashiri. Al final de la batalla cae junto a toda la tripulación al Going Merry, que había navegado por sí solo a Enies Lobby para rescatarlos. Pero durante la vuelta a Water 7, el Going Merry súbitamente se rompe por la quilla, y Luffy le da al Going Merry un funeral vikingo quemándolo, mientras el resto de la tripulación le dice adiós tristemente al barco.

Dos días después, de vuelta en Water 7, Zoro observa el filo destruido de su espada preguntándose qué debería hacer, ya que se le advirtió que la espada estaba maldita. La Franky Family le informa a la tripulación de las nuevas recompensas que tienen por lo sucedido en Enies Lobby, y la de Zoro aumenta hasta 120 millones de Berries. Cuando la tripulación se marcha en su nuevo barco, el Thousand Sunny, que ha sido construido por Franky, quien es reclutado como carpintero, Usopp se disculpa con sus amigos para poder volver a la tripulación.

Saga de Thriller Bark 
Después de navegar algún tiempo en el Thousand Sunny, entre la niebla la tripulación se encuentra frente a un barco fantasma, en el cual se enuentra un esqueleto llamado Brook del que se hacen amigos. Después, ante ellos apareció súbitamente la isla Thriller Bark. Allí se enfrentan a la tripulación de Gecko Moria, enfrentándose Zoro al zombi del samurái Ryuma, quien cobró vida gracias a que Moria le implantó con sus poderes la sombra de Brook, y tras derrotarle en una batalla, Ryuma le otorga a Zoro su espada.

Después la tripulación se enfrenta a Oars, un zombi de un gigante de la antigüedad al que Moria implantó la sombra de Luffy. Finalmente, consiguen derrotar tanto a Oars como a Moria, y logran que las sombras que robó regresen a sus dueños.

A pesar de haber derrotado a Moria, Bartholomew Kuma entra en escena, quien dice que si le entregan a Luffy, entonces les permitirá a los demás sobrevivir. Zoro y la tripulación se rehúsan y entonces Kuma calmadamente arrasa el lugar. Sin embargo, cuando Kuma estaba por tomar a Luffy, Zoro se levanta de nuevo y consigue atacar a Kuma, revelando que Kuma es un cyborg. Zoro al darse cuenta de la diferencia de poder, ofrece su vida en lugar de la de Luffy. Kuma acepta, pero en ese momento Sanji se levanta y decide dar su vida también. Zoro serenamente noquea a Sanji y le dice a Kuma que respete su palabra. Kuma usa sus poderes para drenar todo el dolor y fatiga de Luffy y traspasa el dolor de Luffy a Zoro. Cuando la tripulación despierta, Sanji busca a Zoro y lo encuentra de pie en el campo de batalla todo cubierto de sangre. Cuando Sanji le pregunta qué le pasó, Zoro responde "Nada... Absolutamente nada" en un tono aparentemente calmado.

Mientras duerme en la mansión del Thriller Bark, gravemente herido, Luffy recluta a Brook como músico de su tripulación.

Saga de la Guerra en la Cumbre 
Mientras la tripulación continúa su viaje, la tripulación conoce a Camie, una sirena, y a Pappag, una estrella de mar, quienes les pide ayuda para rescatar a su amigo Hatchi. Zoro participa en las batallas contra los Tobiou Ryders, dirigidos por Duval, quienes tenían secuestrado a Hatchi, quien resulta ser Hatchan, contra el que Zoro había peleado durante la batalla contra Arlong; no obstante, ambos se ayudan mutuamente en la batalla contra los Tobiou Ryders. Luego de este incidente, los Sombrero de Paja llegan al Archipiélago Sabaody. En ese momento en el Archipiélago hay once piratas conocidos como los "Once Supernovas", dos de ellos Luffy y Zoro, al ser piratas novatos con recompensas superiores a 100 millones de berries.

Tras ser secuestrada Camie y conducida a la Casa de Subastas para ser vendida como esclava, toda la tripulación termina enfrentándose a los Marines allí cuando Luffy golpea a un Noble Mundial que había herido a Hatchan y liberan a la sirena cautiva con ayuda de Silvers Rayleigh, ex-primer oficial de los Piratas de Roger. Ante la inminente llegada de un almirante de la marina, el grupo termina en casa de Rayleigh, que promete acondicionar su barco para el viaje a Isla Tritón, lo cual le llevaría tres días.

Sin embargo les sale al paso Bartholomew Kuma, y los Sombrero de Paja inician un combate contra él. En un último ataque combinado, Sanji, Zoro y Luffy logran al fin derrotar a su enemigo. Para ese momento ya se habían dado cuenta de que su enemigo no era el verdadero Bartholomew Kuma, sino un Pacifista con la apariencia de Kuma. Apenas se recuperaban, cuando repentinamente aparece Sentoumaru con otro Pacifista, y al ver esto, la tripulación decide escapar en grupos de tres personas, cada quien por un lado distinto y verse en tres días en el Sunny. Al instante, alguien da orden al PX-1 de detenerse y otro Kuma aparece. Zoro se da cuenta de que ese es el verdadero Bartholomew Kuma. Kuma, luego de breves palabras, acaba preguntándole a Zoro que a donde le gustaría ir de viaje, haciéndole desaparecer con su poder, y posteriormente haciendo lo mismo con el resto de la tripulación.

Zoro acaba yendo a parar a Isla Kuraigana, en el Grand Line, un lugar siniestro donde se hallan las ruinas del reino Shikkearu; curiosamente, este es el lugar donde Kuma envió también a Perona durante los eventos de Thriller Bark. La isla también resulta ser el hogar de Mihawk, quien al regresar al castillo le informa a Zoro de los hechos de Marineford, e incluso le da un pequeño bote para salir de la isla, aunque, desgraciadamente, es destruido por los humandriles. Al tiempo que Perona mantenía el periódico para él, tumbado tras luchar contra los humandriles, con noticias sobre Luffy, y afirma que Luffy rezando en Marineford y sonando la Campana Ox no es algo que haría. Más tarde Zoro se arrodilla ante Mihawk, solicitando entrenamiento de su parte, quien se ríe reconsiderando lo absurdo de la solicitud de Zoro puesto que tendría que entrenar a alguien que quiere derrotrarle, pero fianlmente acepta.

Zoro describe el mensaje oculto de Luffy a Perona habiéndolo traducido del tatuaje en el brazo de Luffy, con un "3D" tachado, y un "2Y" debajo. El mensaje ordena a todos los miembros de la tripulación de Sombrero de Paja reagruparse en el Archipiélago Saobody en dos años en lugar de los tres días que se discutieron inicialmente. Teniendo tiempo extra, Zoro decide que lo utilizaría para entrenar bajo el mejor espadachín del mundo.

Saga de la Isla de los Hombres-Pez 
Después de dos años de entrenamiento, Zoro regresó al Archipiélago Sabaody con un nivel mucho más alto del que tenía dos años antes. Shakky dice que fue el primero en regresar. Más tarde, es encontrado por Sanji después de quedarse dormido en un barco cubierto que se sumergió. Tras problemas con una tripulación de Piratas de Sombrero de Paja imposotores, y evitar a los Marines y Pacifistas, Zoro, Sanji y Luffy llegan al Thousand Sunny, y la tripulación reunida de nuevo se sumerge en su nave cubierta y se dirige a la Isla de los Hombres-Pez.

En la isla, la familia del Rey Neptune es emboscada por la alianza de los piratas Hody Jones y Vander Decken IX, y en el enfrentamiento contra ellos, Zoro lucha contra Hyouzou, un sirénido pulpo y eficaz espadachín de la tripulación de Jones.

Saga de Dressrosa 
Tras volver a la superficie, la tripulación llega a Punk Hazard, una isla con la mitad ardiente y la otra mitad helada. Allí se encuentran con el pirata Trafalgar Law, y los Marines Smoker y Tashigi, con los que se alían para derrotar a Caesar Clown, quien experimenta con la gigantificación en niños. Zoro se enfrenta la ayudante de Caesar, Monet, quien tiene el poder de controlar la nieve.

Tras abandonar la isla con sus nuevos Law, el samurái Kin'emon, y su hijo Momonosuke, llevan a Caesar como rehén a Dressrosa para negociar con Donquixote Doflamingo. Allí, tras conocer a varios aliados nuevos, entre todos se enfrentan a los Piratas Donquixote, enfrentándose Zoro a Pica, uno de los superiores de los Piratas Doqnuixote, quien es capaz de fusionarse con la piedra. Tras los eventos en el país, la recompensa de Zoro aumenta a 320 millones de berries.

Saga de Whole Cake Island 
La tripulación llega a Zou, donde conocen a la tribu Mink, y descubren que Kin'emon y Momonosuke no son padre e hijo, sino que Momonosuke es parte del Clan Kozuki del País de Wano, y Kin'emon uno de sus vasallos, además de que la tribu Mink son viejos aliados de los Kozuki. Todos forman una nueva alianza entre los Piratas de Sombrero de Paja, los Piratas Heart, el Clan Kozuki, y los Mink. La tripulación se separa, con una mitad rumbo a Totto Land para rescatar a Sanji, y la otra mitad a Wano, entre ellos Zoro, donde esperarían al resto.

Saga del País de Wano 
En Wano, Zoro, bajo el nombre de Zoro-juurou, se convierte en un delincuente del lugar tras atacar a un magistrado. Poco después se encuentra con Luffy, y se enfrentan a Basil Hawkins, subordinado del emperador pirata Kaidou. Posteriormente, Zoro termina perdido. Zoro termina enfrentándose al asesino Kamazo, y conoce a Hiyori, hermana de Momonosuke. Pasado el tiempo, la alianza pone rumbo a Onigashima, la base de Kaidou, y comienzan una batalla contra su tripulación, terminando Zoro enfrentándose a King, uno de sus comandantes, donde tuvo una pelea bastante difícil, pero finalmente zoro logró vencerle.

Después de su victoria, y su despedida de Wano, la Tripulación obtiene nuevas recompensas, La nueva Recompensa de Zoro aumentado, ahora es mucho más alta que las de Jimbe y Sanji, obviamente, Sanji no queda contento con este resultado, pero solo recibe burlas de Zoro, quien llama a Sanji el cuarto lugar (ya que la recompensa de Sanji es más baja que la de Jimbe), causando que se peleen como de costumbre.

Cuestiones de traducción y doblaje 
Muchos de los ataques de Zoro son juegos de palabras y algunos con connotaciones religiosas. Uno de sus ataques más comunes "Oni Kiri" (corte demoníaco) es un juego de la palabra japonesa Onigiri (bola de arroz). Otro ataque común "36/72/108 Pondo Hō es una referencia a las 36 pasiones del budismo. Uno de sus ataques, "Ashura", también tiene implicaciones religiosas pues toma su nombre de demonios hindúes. Esto es un poco irónico considerando que Zoro es ateo; de hecho Nami y Chopper dijeron que Zoro era más arrogante que el autoproclamado dios Enel.

En el doblaje inglés, Zoro es pronunciado "Zolo", mientras que algunas fuentes en español se refieren a él como "Zorro". Esto podría ser una conexión con otro espadachín llamado El Zorro. En el libro "The Anime Encyclopedia - A guide to Japanese animation since 1917" (2021), el nombre de Zoro fue también pronunciado como "Zorro" en la parte referente a One Piece.

En las promociones japonesas y en algunas otras fuentes, el personaje es mayoritariamente referido como "Zoro", pero también pronunciado como "Zolo" en unos pocos casos. Sin embargo muchos fanes han dicho que "Zoro" fue la pronunciación buscada por el creador Eiichirō Oda, pues la mayoría de las veces es traducido así. Sin embargo, la aparición de "Zolo" en Japón puede ser explicada debido a los sonidos intercambiables de L o R en el idioma japonés (nota, en Japón, no existe la l o mejor dicho su pronunciación, ya que esta suena como "r", ere). Otros personajes que han implicado este problema incluyen a Franky (Flanky) y Robin (Lobin).

Censura 
Una censura que tuvo Zoro en la versión de 4Kids fue el lugar de ejecución en donde estuvo atado en Shells Town, donde quitaron el mango superior debido a que tenía forma de cruz. Sin embargo, dejaron el palo horizontal en donde sus brazos estaban atados, lo cual se le hace muy extraño a los televidentes ver que no parece estar sujeto a otro palo vertical.

En la versión de 4Kids la muerte de Kuina fue censurada y reescrita. En este caso, en lugar de morir, se menciona que fue herida gravemente por un grupo de maleantes de un pueblo vecino y por eso era incapaz de volver a pelear, por ello Zoro entonces comenta que peleará por ella, pues ella ya no puede hacerlo más, en lugar de la versión en la que ella muere, viéndose también una escena de su funeral, y Zoro toma el sueño de ambos para cumplirlo.

La primera vez que aparece una censura referida a escenas con sangre fue en su batalla contra Buggy, después de que este apuñalara a Zoro con una de las cuchillas que él tenía. Se pudo ver como en los siguientes episodios la herida de Zoro no aparecía en su cuerpo, aunque se podían escuchar los sonidos de la herida abriéndose, debido a los esfuerzos que realizaba.

Durante su pelea contra Mihawk, cuando este lo corta, la escena fue censurada y editada para evitar mostrar la sangre. Más tarde durante el Arco de la Isla Drum, cuando esa cicatriz es expuesta, el argumento fue reescrito para decir que fue hecha por un oso.

Crossovers 
 Zoro aparece en un especial de Shonen Jump donde Goku y Luffy llegan a salvar Tokio y Odaiba de un ataque realizado por Enel.
 Zoro tiene una participación en Cross Epoch, historia de un solo tomo dibujada por Akira Toriyama y Eiichirō Oda, donde aparecen también otros personajes de One Piece y Dragon Ball.
 También aparece en el OVA crossover Toriko x One Piece x Dragon Ball, en donde los personajes principales de las tres series juegan una carrera a pie para ganarse La Carne Legendaria. Zoro participa en una escena cómica en donde se confronta con los antihéroes de cada serie (Zebra de Toriko y Vegeta de Dragon Ball).
 En el último segmento del episodio de Los Simpson "Treehouse of Horror XXV", aparece una versión de la familia Simpson con aspecto de personajes de anime. En el caso de Homer, él aparece con el aspecto de Zoro.

Mercadotecnia 
Como personaje principal, Zoro ha aparecido en muchos productos comerciales de la serie. Ha aparecido en la serie de modelos Portrait of Pirates. También se ha comercializado en figuras como el paquete One-Piece Motion Figure box y One Piece Styling Figures. Como el resto de su tripulación, ha sido parte de los videojuegos que respectan a su serie como One Piece: Unlimited Adventure para Wii, One Piece: Gear Spirit para Nintendo DS, One Piece Grand Adventure (Game Cube) y Fighting For One Piece (PS2), entre otros títulos, además del Battle Stadium D.O.N. y Jump Ultimate Stars donde aparecen otros protagonistas de diversos mangas publicados en la revista Shonen Jump. También aparece en juegos como: One Piece Unlimited World Red, también la saga de One Piece Pirate Warrior.

Datos adicionales 
 Según lo dicho por Oda, la comida favorita de Zoro es el arroz blanco, la carne de monstruo marino y el Sake.
 Originalmente, Oda había planeado que Zoro fuera parte de la tripulación de Buggy el payaso. Un dibujo de él en la tripulación de Buggy fue después publicado en el volumen 3 del manga.
 Zoro, según lo dicho por Oda, nació un 11 de noviembre, al animal que más se parece es a un tiburón, lo representa el color verde y su olor es a acero. Está inspirado en el pirata François l'Olonnais.
 Actualmente se conocen cuatro cicatrices de Zoro: una en el pecho (que se la hizo Mihawk), una en cada pie (que se la hizo el mismo para salir del pastel de cera de Mr. 3) y una en el ojo izquierdo (se le vio dos años después y se desconoce el motivo).
 Según Oda, en el SBS del volumen 56, si Zoro viviese en el mundo real, sería japonés.

Véase también 
 Piratas de Sombrero de Paja
 One Piece
 Dracule Mihawk
 La Peor Generación

Referencias

Enlaces externos 
Página de Roronoa Zoro en One Piece Wiki

Personajes de One Piece
Piratas ficticios
Espadachines ficticios
Ateos ficticios
Cazarrecompensas ficticios